Carpio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carpio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Carpio (kommun i Spanien, Andalusien), Province of Córdoba, 
 Carpio (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, lat 41,22, long -5,11),

USA 

 Carpio (ort), North Dakota, Ward County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar